Кайзердорф (с ) — название населённых пунктов на Украине:

 Кайзердорф — прежнее название села Пробуждение в Куйбышевском районе Запорожской области.
 Кайзердорф — до 1939 г. название села Калинов в Самборском районе Львовской области.